Ратми́р — мужское имя славянского происхождения.

Известные носители 
 Ратмир (? — 1240) — русский новгородский богатырь XIII века, соратник князя Александра Невского, родоначальник ряда дворянских родов, возможный предок А. С. Пушкина.
 Ратмир I из Сквиржина (? — 1247) — родоначальник чешского дворянского рода Швамберков.

См. также 
 Волочанин-Ратмир
 Радмир
 Ратимир
 Ратомир